Secteur 6 (Bucarest)
 Olympic Football Club de Niamey, anciennement nommé Secteur 6